Beat Guiu d'Arezzo, monjo i músic del s. XI, celebrat el 7 de setembre 
 Beat Guiu de Cortona, frare franciscà del , celebrat el 12 de juny
 Guiu de Montpeller (beat), fundador de l'Orde dels Hospitalers de l'Esperit Sant al , celebrat el 24 de maig
 Beat Guiu de Vicogne, monjo premonstratenc del s. XI, d'Arras, celebrat el 31 de març
 Beat Guiu de Durnes, fundador, al s. XII, del monestir de Cherlieu, celebrat el 23 de setembre
 Beat Guiu de Casauria, abat de Casauria al s. XI, celebrat el 23 de novembre
 Beat Guido della Gherardesca, eremita italià del s. XII, celebrat el 20 de maig 
 Beat Guido Maramaldi, dominic del ; celebrat el 25 de juny
 Beat Guido Maria Conforti, (?- 1931), fundador, celebrat el 5 de novembre